Уцмиюрт ()— село в Бабаюртовском районе Дагестана.

Образует сельское поселение село Уцмиюрт как единственный населённый пункт в его составе.

Географическое положение 
Расположено на правом берегу реки Терек, к юго-западу от районного центра Бабаюрт.

Ближайшие населённые пункты: на северо-западе — село Воскресеновское (Чечня), на северо-востоке — село Адиль-Янгиюрт, на юго-востоке — село Дзержинское и село Хариб, на юго-западе — станицы Шелковская и Гребенская (Чечня).

История 
Основано в 1870 году как кумыкское село, возникло в урочище «Додрас» как дача Арсланхана Уцмиева.

В 1883 г. село входило в состав 2-го (Аксайского) участка Хасавюртовского округа Терской области. Состояло из 31 двора. Моноэтническое кумыкское село.

По данным на 1890 г., частновладельческий хутор Уцму-Юрт принадлежал Османову и Джабцеву, состоял из 50 дворов, из которых только 1 двор принадлежал Хамамат-Юртовскому сельскому обществу. В этническом отношении на хуторе уже преобладали чеченцы. В 1894 году на месте хутора переселенцами из Херсонской губернии был основан новый населённый пункт. В 1907 году в нём проживало 17 семей (93 человека) малороссов.

По чеченской версии село основано чеченским тайпом коцой (къоцой). До депортации вайнахов в селе проживали кумыки и чеченцы. В 1900 году русское село в Хамамат-юртовском сельском обществе, состояло из 7 дворов.

Население 

 Национальный состав
По данным «Список населённых мест Терской области : По сведениям к 1 января 1883 года»:

По данным Всесоюзной переписи населения 1926 года:

По данным Всероссийской переписи населения 2010 года:

Галерея

Примечания 

Населённые пункты Бабаюртовского района
Муниципальные образования Бабаюртовского района
Сельские поселения Дагестана